Psychropotes är ett släkte av sjögurkor. Psychropotes ingår i familjen Psychropotidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjögurkor
Psychropotes